GYS2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 703 амінокислот, а молекулярна маса — 80 989.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз, фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Трансферази